Горбатово — населённые пункты в России.

 Горбатово — село, Калужская область, Износковский район.
 Горбатово — село, Рязанская область, Михайловский район.